Meredithia är ett släkte av ringmaskar. Meredithia ingår i familjen Magelonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Meredithia